TMG é um acrônimo de três letras e pode se referir a:

 Greenwich Mean Time, o marcador oficial do tempo mundial;
 Tak Matsumoto Group, banda japonesa de hard rock;

Desambiguação